

Елкленд — місто, штат Пенсільванія
 Елкленд Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія